Wildsmith ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Wildsmith (1930–2016), britischer Maler und Kinderbuchillustrator
 Paul Wildsmith (1944–2000), britischer Radrennfahrer